Världsmästerskapen i artistisk gymnastik arrangeras varje icke-olympiskt år av Fédération Internationale de Gymnastique. Det första mästerskapet hölls 1903 i Antwerpen i Belgien, det var också den första internationella gymnastiktävlingen utanför OS. De första mästerskapen var enbart öppna för män men sedan 1934 tävlar också kvinnor.

Trots att tävlingarna sedan 1931 haft officiell status som världsmästerskap deltog endast europeiska länder fram till 1950 då Egypten deltog med ett lag bestående av åtta gymnaster. De följande mästerskapen 1954 deltog även Japan, Iran och USA.

Tävlingar

Källor 
 Grossfeld, Abie. (juni 2014). Changes During the 110 Years of the World Artistic Gymnastics Championships. i Science of Gymnastics Journal (6:2). sid. 5-27.

Noter

Externa länkar 
Fédération Internationale de Gymnastique.

 
Gymnastiktävlingar
Artistisk gymnastik
Återkommande sportevenemang med premiär 1903